L'État américain de l'Arkansas est divisé en .

Statut et création 
Les municipalités de l'Arkansas sont divisées en trois catégories :
 les  à partir de  ;
 les  entre 500 et  ;
 les  en dessous de .

Des exceptions à ces catégories sont prévues par la loi. Si aucune population minimale n'est requise pour créer une municipalité, seules les villes de première classe peuvent adopter une charte « Home Rule ».

L'ensemble des municipalités sont incluses au sein d'un township. Cinq municipalités coïncident avec un township : Elkins, Farmington, Fayetteville, Lincoln et Tollette. Les townships n'ont cependant pas de gouvernement propre.

Liste

Notes et références 

Municipalites
Arkansas